Имамура () — распространённая японская фамилия.

Известные носители:
 Сёхэй Имамура (1926—2006) — выдающийся японский кинорежиссёр и сценарист, дважды обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.
 Такая Имамура (род. 1966) — японский дизайнер компании «Nintendo».
 Хитоси Имамура (1886—1968) — генерал японской армии во время Второй мировой войны.